Лари́са Никола́евна Васи́льева:
 Васильева, Лариса Николаевна (1935—2018) — советская и российская поэтесса, прозаик и драматург.
 Васильева, Лариса Николаевна (1950—2017) — советский и российский миколог, доктор биологических наук.